Miejscowości w USA:
 Rocky Hill – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Rocky Hill – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Somerset
Gminy w USA:
 Rocky Hill (ang. Rocky Hill Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
W Wielkiej Brytanii:
 Rocky Hill (Isles of Scilly) – miejscowość w Kornwalii (Anglia)